Бриттани Элмсли (; род. 19 июня 1994 года, Намбор, Квинсленд) — австралийская пловчиха. Специализируется в плавании вольным стилем на спринтах и средних дистанциях (100 и 200 метров).

Дебютировала в составе сборной страны на 2012 Лондон Олимпийских играх.

Примечания 

Пловцы Австралии
Олимпийские чемпионы от Австралии
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года